Agnes van Oostenrijk (1111-1163)
 Agnes van Oostenrijk (1154-1182)
 Agnes van Oostenrijk (1281-1364)
 Agnes van Habsburg (1315-1392)